

События 
 Консулы Флавий Рицимер и Флавий Юлий Патриций.
 Около 459 — Гейзерих напал на римский флот в гавани Карфагена в Испании и частью сжёг его, частью захватил.
 Поход остроготов в Иллирик. Захват Диррахия.
 До 440—459 — царь Персии Йездигерд II.
 459—484 — царь Персии Пероз (Пироз).
 Поход эфталитов на абаров (в Семиречье).

См. также

Примечания